Sawallja heißen folgende Orte:
 Sawallja (Kirowohrad), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Ukraine
 Sawallja (Borschtschiw), Dorf in der Oblast Ternopil, Ukraine
 Sawallja (Kamjanez-Podilskyj), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Sawallja (Mlyniw), Dorf in der Oblast Riwne, Ukraine
 Sawallja (Snjatyn), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Ukraine